Standfuss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustav Standfuss
 Klaus Standfuss
 Maximilian Rudolph Standfuß